

Nom de personnes

Patronyme 

 Bryce DeWitt, physicien américain ;
 Cécile DeWitt-Morette, mathématicienne et physicienne française ;
 Jack DeWitt, scénariste et acteur américain ;
 John DeWitt, général américain ;
 Joyce DeWitt, actrice américaine ;
 Lew DeWitt (1938-1990), chanteur et compositeur de musique country américain ;
 Lincoln DeWitt, skeletoneur américain ;
 Patrick deWitt, écrivain et scénariste canadien ;
 Paul DeWitt (1968-), coureur d'ultra-trail américain ;
 Rosemarie DeWitt, actrice américaine ;
 William DeWitt Mitchell (1874-1955), homme politique américain.

Prénom

Entreprise 
 , fabricant de montres suisse

Toponyme 

  ;
 DeWitt, une ville du comté de Clinton, en Iowa, aux États-Unis ;
 DeWitt, un village du comté de DeWitt en Illinois ;
 , une ville du comté de Clinton dans le Michigan ;
 , une ville du comté d'Onondaga dans l'État de New York ;
 .

Prénom masculin
Prénom anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Patronyme anglais